Женевський Валентин Іванович — радянський азербайджанський та український камерний і естрадний співак (баритон), композитор.

 Ільїн-Женевський Олександр Федорович (справжнє прізвище Ільїн, друга частина прізвища походить від місця політичної еміграції) — майстер спорту СРСР від 1925 року, теоретик, літератор, журналіст і видатний організатор шахового життя в Росії та СРСР.